2 miejscowości w Polsce: 
 Siadcza – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła 
 Siadcza – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica